w biologii inaczej układ dopełniacza
 Komplement (psychologia)